Edoardo D'Erme – noto come Calcutta, cantautore italiano
 Giovanni Maria D'Erme –  iranista italiano